Ектор Бељерин Моруно (, Барселона, 19. март 1995) шпански је фудбалер који игра на позицији десног бека и десног крила. Тренутно наступа за Спортинг Лисабон и репрезентацију Шпаније.

Своје прве фудбалске кораке начинио је у омладинској школи Барселоне, али је 2011. прешао у Арсенал у којем од 2012. године игра као професионални играч.

Статистика каријере

Клупска

Репрезентативни

Трофеји 
Арсенал
 ФА куп (3) : 2014/15, 2016/17, 2019/20.
 ФА Комјунити шилд (3) : 2015, 2017, 2020.
Реал Бетис
 Куп Шпаније  (1) : 2021/22.
Барселона
 Суперкуп Шпаније  (1) : 2022/23.
Шпанија до 21
 Европско првенство: финалиста 2017.

Напомене

Извори

Спољашње везе 

 Профил на сајту ФК Арсенал
 

Рођени 1995.
Шпански фудбалери
Каталонски фудбалери
Фудбалери Барселоне
Фудбалери Вотфорда
Фудбалери Арсенала
Фудбалери Реал Бетиса
Фудбалери Спортинг Лисабона
Фудбалери на Европском првенству 2016.
Одбрамбени играчи у фудбалу
Фудбалери Премијер лиге
Фудбалери Ла лиге
Шпански фудбалски репрезентативци